Дирижёр:

 Дирижёр — руководитель разучивания и исполнения ансамблевой (оркестровой, хоровой, оперной и т. д.) музыки